Matthias Müller, orientista svizzero
Matthias Müller, allenatore e calciatore tedesco
Matthias Müller, arrampicatore svizzero
Matthias Müller, imprenditore tedesco
Matthias Müller, hockeista su prato tedesco